Raphidovirus (oftmals geschrieben als Rhaphidovirus) ist eine Virusgattung aus der Familie der Phycodnaviridae mit Algen als natürlichen Wirten.
Die Gattung ist mit Stand Juli 2017 vom International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) offiziell anerkannt, und zwar mit einer einzigen Art, der Typusart Heterosigma akashiwo virus 01 (HaV01, auch HaV-01).
HaV wurde 1997 erstmals isoliert und wissenschaftlich beschrieben, es infiziert die einzellige Alge Heterosigma akashiwo (Raphidophyceae). H. akashiwo bildet Algenblüten und ist in gemäßigten und neritischen Gewässern weit verbreitet.

HaV infiziert spezifisch H. akashiwo und keine anderen getesteten marinen Phytoplanktonarten.
Die Mechanismen, die dieser Spezifität zugrunde liegen, sind nicht genau bekannt. Tomaru et al. legten 2008 nahe, dass die Virus-Wirt-Spezifität möglicherweise durch einzigartige Wechselwirkungen zwischen einem viralen Liganden und einem Wirtsrezeptor verursacht wird.

Es wurden auch verschiedene andere Arten von Viren isoliert, die H. akashiwo infizieren, und dürfen nicht mit HaV verwechselt werden, beispielsweise das Heterosigma akashiwo-RNA-Virus (HaRNAV, Familie Marnaviridae)
und das „Heterosigma akashiwo Nuclear Inclusion Virus“ (HaNIV, Vorschlag, ?Gattung Protobacilladnavirus).

Aufbau 

Die Viruspartikel von Raphidovirus sind behüllt und haben abgerundete ikosaedrische Geometrie mit . Ihr Durchmesser liegt bei 100–220 nm. Das Genom ist linear und ungefähr 295 kb lang.
 Bei der Typiusspezies Heterosigma akashiwo virus 01 (HaV-1) beträgt der Virion-Durchmesser 201 nm, die genomlänge 275 bp und der GC-Gehalt liegt bei 30,4 %.
 Beim HaV-1 Isolat HaV53 beträgt die genaue Genomlänge 274.793 bp und es werden vorhergesagt 246 Proteinw kodiert.

Vermehrungszyklus 
Die Virus-Replikation ist nukleozytoplasmatisch und folgt dem DNA-Strang-Verdrängungsmodell ().
Die Methode der Transkription ist DNA-gestützt.
Das Virus verlässt die Wirtszelle durch Lyse vermöge lytischer Phospholipide.
Die Übertragung geschieht durch passive Diffusion.

In einer Studie von Nagasaki et al. wurden 24 Stunden nach der Infektion Viruspartikel (Virionen) im Zytoplasma des Wirts gefunden. Die Latenzzeit oder der lysogene Zyklus wurden auf 30 bis 33 Stunden geschätzt, wobei die durchschnittliche Burst-Größe (Anzahl der nach der Lyse produzierten Viruspartikel) 770 pro Zelle betrug.

Systematik 
Nach ICTV (Stand Juli 2019, Master Species List #34 2018b v1):
 Familie: Phycodnaviridae
 Genus: Raphidovirus
 Spezies: Heterosigma akashiwo virus 01 (HaV-1, Typusspezies) – wohl zu unterscheiden von der Spezies Heterosigma akashiwo RNA virus (HaRNAV) [en], Familie Marnaviridae
 Referenzstamm HaV01
 Isolat Heterosigma akashiwo virus 01 isolate HaV53

Möglicherweise bildet HaV01 neben den (erweiterten) Mimiviridae (alias Megaviridae), den Phycodnaviridae vom Chlorovirus-Typ und den Phycodnaviridae vom Phaeovirus/Coccolithovirus-Typ einen vierten Zweig einer Verwandtschaftsgruppe (Klade).
Die Verwandtschaftsgruppe mit diesem Umfang hat das ICTV mit der neuen  #35 im März 2020 mit der Bezeichnung Megaviricetes in den Rang einer Klasse erhoben.
Koonin und Yutin (2018) sehen ebenfalls HaV01 (d. h. die Gattung Raphidovirus) gleichauf in einer Klade zusammen mit den erweiterten Mimiviridae (hier genannt Mimivirus-like viruses, vom ICTV im März 2020 offiziell als Ordnung Imitervirales bezeichnet), den Chlorovirus-like viruses (Phycodnaviren im engeren Sinn mit den Gattungen Chlorovirus, Prasinovirus inklusive Yellowstone Lake Phycodnavirus 1 bis 3 und Dishui Lake Phycodnavirus 1 bis 4), den Coccolitho-Phaeovirus-like viruses (Gattungen Coccolithovirus und Phaeovirus).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Heterosigma akashiwo virus 01, auf: Virus-Host DB

Pflanzenvirus
Virusgattung
Phycodnaviren